Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bertrand Lemercier e Stéphane Simian che hanno battuto in finale Roberto Saad e Roger Smith 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Michiel Schapers /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Alex Antonitsch /  Nduka Odizor (quarti di finale)

 Henrik Holm /  Michael Mortensen (semifinali)
 Roberto Saad /  Roger Smith (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1992